Ewa Czarnecka – członkini Polskiej Organizacji Wojskowej odznaczona Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Ewa Czarnecka – pseudonim Renaty Gorczyńskiej